Mistrzostwa Europy w curlingu 2005 odbyły się w niemieckim Garmisch-Partenkirchen, w dniach 9 – 17 grudnia. W mistrzostwach rywalizowało ze sobą 58 drużyn z 32 państw co było dotychczasowym rekordem. Były to pierwsze występy drużyn z Chorwacji (obie płci) oraz kobiet z Estonii i Słowacji.

Ostatecznie zawody w klasyfikacji mężczyzn wygrali Norwegowie przed Szwedami i Szkotami, w przypadku rywalizacji kobiecej 6 raz z rzędu złoty medal zdobyła Szwecja, na niższych stopniach podium znalazły się również reprezentacje Szwajcarii i Danii.

Grupa A

Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja

Finał

Mały finał

Półfinały

Baraż 
Wyniki meczów o baraż do mistrzostw świata.

Tie-Breaker 
Przed Tie-breaker rozegrano Tie-shots w wyniku, których Szkocja rozegrała mecz z Włochami a wygrany z Danią.

1.

2.

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja

Finał

Mały Finał

Półfinały

Baraż 
Wyniki meczów pomiędzy zwycięzcą grupy B a 8. drużyną grupy A do mistrzostw świata.

Tie-Breaker

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Grupa B 
W rywalizaji grupy B brały udział 23 drużyny (14 kobiecych i 19 męskich). Obie kategorie płciowe były podzielone na podgrupy. Rywalizację pań wygrały Niemki przed Czeszkami i Angielkami. Polska uplasowała się na 11. miejscu z jedną wygraną i 5 porażkami. Konkurencję panów wygrała Francja przed Walią i Czechami. Polacy byli 12. z 4 meczmi wygranymi i 5 przegranymi. Po dwie pierwsze drużyny awansowały do grupy A.

Linki zewnętrzne 
 
 Mistrzostwa na stronie Światowej Federacji Curlingu

2005
2005 w curlingu
Curling w Niemczech
Sport w Garmisch-Partenkirchen
2005 w Niemczech